Joseph Garnier ist der Name folgender Personen:

* Joseph Garnier (Komponist) († 1779), französischer Komponist und Kapellmeister
 Joseph Clément Garnier (1813–1881), französischer Nationalökonom
 Joseph Heinrich Garnier (1802–1855), deutscher Sprachlehrer, Journalist und Publizist